Jörg Ritzerfeld (ur. 28 czerwca 1983 w Suhl) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSV Oberhof 05, medalista mistrzostw świata juniorów i Uniwersjady.

Najdłuższy skok w jego karierze (207 m) miał miejsce w Planicy 24 marca 2002.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2005  Oberstdorf – 20. miejsce (K-120)
 2007  Sapporo – 15. miejsce (K-120), 12. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 2005  Oberstdorf – 5. miejsce (K-120)
 2007  Sapporo – 8. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2002  Harrachov – 40. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 12. miejsce
 Drużynowo
 2001  Karpacz – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 40.
 sezon 2002/2003: 64.
 sezon 2003/2004: 47.
 sezon 2004/2005: 32.
 sezon 2005/2006: 56.
 sezon 2006/2007: 25.
 sezon 2007/2008: 76.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000/2001: 63.
 2001/2002: 50.
 2002/2003: 39.
 2003/2004: 39.
 2004/2005: 35.
 2006/2007: 24.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 36.
 2004: 40.
 2005: 37.
 2007: 32.
 2008: 44.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001: 54.
 2002: 54.
 2003: 46.
 2004: 30.
 2006: 55.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007: 67.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000: 163.
 sezon 2000/2001: 111.
 sezon 2001/2002: 3.
 sezon 2002/2003: 21.
 sezon 2003/2004: 34.
 sezon 2007/2008: 55.
 sezon 2008/2009: 28.
 sezon 2009/2010 – 86.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Courchevel – 19 stycznia 2002 (1. miejsce)
  Courchevel – 20 stycznia 2002 (3. miejsce)
  Braunlage – 2 lutego 2002 (1. miejsce)
  Braunlage – 3 lutego 2002 (1. miejsce)
  Gallio – 9 lutego 2002 (1. miejsce)
  Planica – 16 lutego 2002 (2. miejsce)
  Brotterode – 22 lutego 2003 (2. miejsce)
  Brotterode – 31 stycznia 2004 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003 – 59.
 2004 – 48.
 2006 – 25.
 2008 – 12.
 2009 – 93.

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Falun – 11 października 2008 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009 – 117.
 sezon 2009/2010 – 3.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Szczyrbskie Jezioro – 12 września 2009 (1. miejsce)
  Szczyrbskie Jezioro – 13 września 2009 (1. miejsce)
  Falun – 19 września 2009 (2. miejsce)
  Notodden – 18 grudnia 2009 (1. miejsce)
  Notodden – 19 grudnia 2009 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Uniwersjada

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka Jörga Ritzerfelda na oficjalnej stronie FIS-u
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983